Кидония може да се отнася за:

 Кидония (Крит), античен гръцки полис на северозападното крайбрежие на остров Крит, на територията на днешния град Ханя;
 Кидония или Малко Алабор, село в Република Гърция, дем Александрия, област Централна Македония;
 Кидония или Айвалъкдере, село в Република Гърция, дем Лъгадина, област Централна Македония;
 Кидония, регион в северното полукълбо на Марс;
 Кидония, гръцко име на град Айвалък, Западна Турция.